Alessandro Zaccone – pilota motociclistico italiano
 Mario Zaccone – generale italiano durante la seconda guerra italiana
 Pierre Zaccone – romanziere francese